Sant’Angelo steht für folgende geografische Objekte in Italien:
 Sant’Angelo in Colle, Ortsteil von Montalcino, Provinz Siena, Toskana
 Sant’Angelo d’Ischia, abgeschlossene Ortschaft auf der Insel Ischia in der Gemeinde Serrara Fontana
 Sant’Angelo (Rione), Stadtteil von Rom

Orte und Gemeinden in Italien:
 Sant’Angelo d’Alife, Provinz Caserta, Kampanien
 Sant’Angelo di Brolo, Provinz Messina, Sizilien
 Sant’Angelo all’Esca, Provinz Avellino, Kampanien
 Sant’Angelo a Fasanella, Provinz Salerno, Kampanien
 Sant’Angelo Le Fratte, Provinz Potenza in der Basilikata
 Sant’Angelo Limosano, Provinz Isernia, Campobasso
 Sant’Angelo in Lizzola, Ortsteil der Gemeinde Vallefoglia, Provinz Pesaro e Urbino in den Marken
 Sant’Angelo Lodigiano, Provinz Lodi, Lombardei
 Sant’Angelo dei Lombardi, Provinz Avellino, Kampanien
 Sant’Angelo Lomellina, Provinz Pavia, Lombardei
 Sant’Angelo Muxaro, Provinz Agrigent, Sizilien
 Sant’Angelo del Pesco, Provinz Isernia, Molise
 Sant’Angelo di Piove di Sacco, Provinz Padua, Venetien
 Sant’Angelo in Pontano, Provinz Macerata in den Marken
 Sant’Angelo Romano, Provinz Rom, Latium
 Sant’Angelo in Vado, Provinz Pesaro e Urbino in den Marken
 Castel Sant’Angelo (Latium), Provinz Rieti, Latium
 Città Sant’Angelo, Provinz Pescara in den Abruzzen
 Monte Sant’Angelo, Provinz Foggia, Apulien
 Villa Sant’Angelo, Provinz L’Aquila in den Abruzzen

Bauwerke in Rom:
 Castel Sant’Angelo, italienischer Name der Engelsburg
 Ponte Sant’Angelo, italienischer Name der Engelsbrücke

Siehe auch:
 Santangelo